Survivor: Маркизские острова – четвертый сезон американского реалити-шоу Survivor, который был показан по телеканалу CBS в первой половине 2002 года. Ведущей постфинального шоу стала известная американская телеведущая Рози О’Доннелл. Победительницей игры стала офис-менеджер из Портленда Весепия Тауэри, обыгравшая в финале студентку из Юты Неле Деннис со счетом 4-3.
Участники были разделены на два племени: Марааму («южный ветер» по-маркизски) и Роту («дождь» по-маркизски) , позднее объединились в племя Солианту (название придумано Кэти Ваврик-О’Брайен и Робом Мариано, обозначает «тайный союз солнца»).

Интересные факты

 Маркизские острова были запасным вариантом организаторов. Основным местом для проведения шоу была Иордания, однако из-за террористических атак 11 сентября и нестабильной обстановкой на Среднем Востоке от него были вынуждены отказаться.
 Первый раз в шоу участникам не выдали в начале никаких запасов (спичек, еды, воды).
 Также впервые в игре участник, выигравший персональный иммунитет мог передать его любому другому участнику.
 Был придуман и новый способ решения при ничьей. В случае, если количество голосов совпадало, то все участники, кроме обладателя персонального иммунитета (даже те, против которых не были поданы голоса), должны были тянуть жребий. Участник, которому доставался фиолетовый камень, покидал игру. Паскаль Инглиш стал первым (и единственным) участником, покинувшем игру таким способом. Больше этот метод в последующих сезонах не применялся.

Участники

История голосования

</div>
 1 Голоса разделились между Кэти и Неле. В результате, по новым правилам игры, все, кроме Весепии (обладавшей персональным иммунитетом) пришлось тянуть жребий. Паскаль вытащил роковой фиолетовый камень и покинул игру, не получив против себя ни одного голоса.

Ссылки 
Официальный сайт Survivor: Маркизские острова
Фотографии участников

Survivor